The Laughing Lady (1929), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
The Laughing Lady (1946), een Britse dramafilm onder regie van Paul L. Stein